Tatarka je příjmení, rozšířené na Slovensku (a v menší míře též v Česku). Nejčastěji se vyskytuje v obci Skalité v okrese Čadca. Existuje též méně rozšířené příjmení Tatárka.

Významní nositelé 
 Dominik Tatarka (1913–1989) – slovenský spisovatel, publicista a první Slovák, který podepsal Chartu 77
 Matej Tatarka (1801–1829) – slovenský zbojník

Reference 

Slovenská příjmení